Голубинка, Нивна Ліва (рос. Перемыля) — річка в Україні, у Житомирському й Звягельському районах Житомирської області. Ліва притока Нивни (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 11 км. Висота витоку річки над рівнем моря — 241 м; висота гирла над рівнем моря — 235 м;  падіння річки — 6 м; похил річки — 0,75 м/км. Найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,12 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,21 , площа басейну водозбору 33,3  км². Річка формується багатьма безіменними струмками та загатами.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Червоні Хатки. Тече переважно на північний захід через село Голубин і на південно-східній околиці Лісового впадає у річку Нивну, праву притоку Случі.

Цікавий факт 
 Між селами Голубин та Лісове річку перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення в Житомирській області, Баранівка — Висока Піч).

Примітки

Посилання 

 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 416 (Перемилля)

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Романівського району
Річки Баранівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці